Velika nagrada Švice 1952 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1952. Odvijala se je 18. maja 1952.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 28
|  Nino Farina
| Ferrari
| align="right" | 2:47,5
| align="right" |  –
|-
! 2
| 30
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| align="right" | 2:50,1
| align="right" | + 2,6
|-
! 3
| 8
|  Robert Manzon
| Gordini
| align="right" | 2:52,1
| align="right" | + 4,6
|-
! 4
| 32
|  André Simon
| Ferrari
| align="right" | 2:52,4
| align="right" | + 4,9
|-
! 5
| 42
|  Rudi Fischer
| Ferrari
| align="right" | 2:53,3
| align="right" | + 5,8
|-
! 6
| 18
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| align="right" | 2:55,9
| align="right" | + 8,4
|-
! 7
| 6
|  Jean Behra
| Gordini
| align="right" | 2:55,9
| align="right" | + 8,4
|-
! 8
| 38
|  Toulo de Graffenried
| Maserati-Platé
| align="right" | 2:56,4
| align="right" | + 8,9
|-
! 9
| 46
|  Stirling Moss
| HWM-Alta
| align="right" | 2:56,4
| align="right" | + 8,9
|-
! 10
| 16
|  George Abecassis
| HWM-Alta
| align="right" | 2:56,9
| align="right" | + 9,4
|-
! 11
| 10
|  Princ Bira
| Simca-Gordini
| align="right" | 2:59,3
| align="right" | + 11,8
|-
! 12
| 20
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| align="right" | 3:00,2
| align="right" | + 12,7
|-
! 13
| 22
|  Ken Wharton
| Frazer Nash-Bristol
| align="right" | 3:00,9
| align="right" | + 13,4
|-
! 14
| 2
|  Hans Stuck
| AFM-Küchen
| align="right" | 3:01,7
| align="right" | + 14,2
|-
! 15
| 26
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| align="right" | 3:02,5
| align="right" | + 15,0
|-
! 16
| 4
|  Toni Ulmen
| Veritas
| align="right" | 3:05,6
| align="right" | + 18,1
|-
! 17
| 24
|  Eric Brandon
| Cooper-Bristol
| align="right" | 3:05,8
| align="right" | + 18,3
|-
! 18
| 40
|  Harry Schell
| Maserati-Platé
| align="right" | 3:07,6
| align="right" | + 20,1
|-
! 19
| 44
|  Peter Hirt
| Ferrari
| align="right" | 3:10,2
| align="right" | + 22,7
|-
! 20
| 12
|  Louis Rosier
| Ferrari
| align="right" | brez časa
| align="right" | –
|-
! 21
| 50
|  Max de Terra
| Simca-Gordini
| align="right" | brez časa
| align="right" | –
|-
! 22
| 14
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| align="right" | brez časa
| align="right" | –
|-
|}

Dirka 

|-
! 1
| 30
|  Piero Taruffi
| Ferrari
| 62
| 3:01:46,1
| 2
| 9
|-
! 2
| 42
|  Rudi Fischer
| Ferrari
| 62
| + 2:37,2
| 5
| 6
|-
! 3
| 6
|  Jean Behra
| Gordini
| 61
| +1 krog
| 7
| 4
|-
! 4
| 22
|  Ken Wharton
| Frazer-Nash-Bristol
| 60
| +2 kroga
| 13
| 3
|-
! 5
| 26
|  Alan Brown
| Cooper-Bristol
| 59
| +3 krogi
| 15
| 2
|-
! 6
| 38
|  Toulo de Graffenried
| Maserati-Platé
| 58
| +4 krogi
| 8
|  
|-
! 7
| 44
|  Peter Hirt
| Ferrari
| 56
| +6 krogov
| 19
|  
|-
! 8
| 24
|  Eric Brandon
| Cooper-Bristol
| 55
| +7 krogov
| 17
|  
|-
! Ods
| 10
|  Princ Bira
| Simca-Gordini-Gordini
| 52
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 32
|  André Simon Nino Farina
| Ferrari
| 51
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 40
|  Harry Schell
| Maserati-Platé
| 31
| Motor
| 18
|  
|-
! WD
| 46
|  Stirling Moss
| HWM-Alta
| 24
| Umik
| 9
|  
|-
! WD
| 20
|  Lance Macklin
| HWM-Alta
| 24
| Umik
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Robert Manzon
| Gordini
| 20
| Hladilnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 28
|  Nino Farina
| Ferrari
| 16
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 18
|  Peter Collins
| HWM-Alta
| 12
| Pog. gred
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
|  George Abecassis
| HWM-Alta
| 12
| Pog. gred
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  Hans Von Stuck
| AFM-Kuchen
| 4
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Toni Ulmen
| Veritas-BMW
| 4
| Puščanje goriva
| 16
|  
|-
! Ods
| 12
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 2
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 50
|  Max de Terra
| Simca-Gordini-Simca
| 1
| Motor
| 21
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1952
1952